Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor che si sono ritirati sul punteggio di 6-2, 3-0.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Byron Black /  Jonathan Stark (semifinali)

 Jared Palmer /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Tommy Ho /  Brett Steven (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1995